АО «РАТЕ́П» — радиотехническое предприятие в Серпухове. Входит в состав АО "Концерн ВКО «Алмаз-Антей».  российский производитель систем управления корабельными зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами. Из-за вторжения России на Украину предприятие находится под санкциями всех стран Евросоюза.

История 
 1938 год — в Москве основан приборостроительный завод, производивший оборудование для ВМФ
 1941 год — завод эвакуирован в Новокузнецк
 1943 год — часть предприятия переведена в Серпухов под названием Серпуховский радиотехнический завод
 1963 год — награждён орденом Трудового Красного Знамени
 1984 год — награждён орденом Ленина
 1993 год — завод преобразован в открытое акционерное общество, получившее название «РАТЕП»

Деятельность 
Предприятие занимает площадь 38 гектаров, численность персонала — около 2200 человек. В состав завода входит собственное конструкторское бюро.

Основные направления деятельности:
 Производство военной техники:
 радиолокационные системы управления для зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, модули управления стрельбой корабельных комплексов выстреливаемых помех
 Производство продукции гражданского назначения:
 пульты управления для кабин машинистов магистральных и маневровых тепловозов
 блоки питания тягового и вспомогательного оборудования вагонов метрополитена и железных дорог
 статические преобразователи для управления асинхронными двигателями до 160 кВт
 высоковольтные источники питания для передающих устройств радиолокационных станций
 светодиодное оборудование

См. также 
 Официальный сайт РАТЕП

Примечания 

Производители вооружений
ПВО
Предприятия Серпухова
Организации, награждённые орденом Ленина
Организации, награждённые орденом Трудового Красного Знамени
Морская радиоэлектронная аппаратура
Производители радиотехнической аппаратуры
Производители электроники России
Алмаз-Антей
Государственные компании России
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину